Wildflower (Wildflowers ou Wild Flower) est un mot anglais signifiant « fleur sauvage ». Il peut faire référence à :

Comédie musicale 

 , comédie musicale jouée en 1924.

Télévision 

 , titre original de La Petite Sauvage, téléfilm de  sorti en 1991 ;
  (Fleur sauvage), telenovela philippine sortie en 2017.

Cinéma 

 Wildflower, drame canadien d' sorti en 1914 ;
 , documentaire de  sur le triathlon ;
 , film de  sorti en 1999 ;
 Wildflower, film de Matt Smukler dont la sortie est prévue en 2022.

Musique

Album 

  album d' sorti le  ;
  album d' sorti le  ;

 , album d'Hank Crawford sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;

 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti en 1991 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , standard de jazz de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1991 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1972 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Dean Brody présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .